Evelina Raselli est une joueuse suisse de hockey sur glace née le  à Poschiavo évoluant en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Raselli remporte quatre fois le championnat Suisse féminin avec l'équipe des Ladies de Lugano.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2007-2008 || SC Celerina Damen || SWHL B || 16 || 12 || 5 || 17 || 64 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 17 || 4 || 6 || 10 || 14 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 	
|-
|2009-2010 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 14 || 3 || 8 || 11 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
|2010-2011 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 16 || 7 || 12 || 19 || 24 || 6 || 2 || 1 || 3 || 18 
|-
|2011-2012 ||  Ladies Team Lugano || SWHL A|| 20 || 11 || 6 || 17 || 58 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2012-2013 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 20 || 19 || 22 || 41 || 20 || 9 || 2 || 5 || 7 || 40 	
|-
|2013-2014 || Ladies Team Lugano || SWHL A  ||17 || 7 || 4 || 11 || 60 || 6 || 4 || 5 || 9 || 6 	
|-
|2014-2015 || Ladies Team Lugano || SWHL A || 20 || 27 || 19 || 46 || 28 || 7 || 5 || 3 || 8 || 4 
|-
|2015-2016|| Ladies Team Lugano || SWHL A || 20 || 10 || 18 || 28 || 10 || 7 || 4 || 3 || 7  ||	22 	 
|-
|2016-2017|| Ladies Team Lugano || SWHL A ||16 || 17 || 17 || 34 || 8 || 7 ||5 || 7 || 12 || 2 	  	
|-
|2017-2018|| Ladies Team Lugano || SWHL A || 20 || 20 || 25 || 45 || 22 || 6 || 3 || 3 || 6 || 8 
|-
|2018-2019|| SC Reinach Damen || SWHL A || 19 || 18 || 16 || 34 || 30 || 5 || 2 || 1 || 3 || 12 
|-
|2019-2020||  SC Reinach Damen  || SWHL A || 10 || 10 || 5 || 15 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020||  Brynäs IF  || SDHL || 16 || 1 || 6 || 7 || 12 ||	5 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
|2020-2021|| Ladies Team Lugano || SWHL A || 20 || 14 || 19 || 33 || 32 || 8 || 3 || 7 || 10 || 6 
|-
| 2021-2022|| Pride de Boston ||  PHF ||  || 

|  229 || 167 || 177 || 344 || 346 || 74 || 30 || 37 || 67 || 126

Au niveau international

|-
| 2008 || align="left"| -18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left"| Quatrième
|-
| 2009 || align="left"| - 18ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 3 || 3 || 6 || 6|| align="left"| Huitième
|-
| 2010 || align="left"| - 18ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 4 || 7 || 11 || 20|| align="left"|  place Division I
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 0|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 0 || 2 || 6|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 0|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0|| 0 || 0 || 25|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"|Sixième
|-
| 2016 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde|| 5 || 2 ||0 || 2 || 2 || align="left"| Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 ||  6|| align="left"|Septième
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 2 || 2 || 4|| 2|| align="left" | Cinquième
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 2 ||0 || 2 || 2 || align="left"|Cinquième
|-
| 2021 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 20 || 14 || 19 || 33 || 32 || align="left"| Quatrième
|-
| 2022 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 7 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left" | Quatrième

Notes et références 

Naissance en mai 1992
Naissance à Poschiavo
Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Sportive grisonne
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse des Pride de Boston
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022